Андре́йченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Андрейченко, Андрей Валерьевич (род. 1984) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Андрейченко, Василий Евдокимович (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Андрейченко, Владимир Павлович (род. 1949) — белорусский политический и государственный деятель, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
 Андрейченко, Кирилл Игоревич (род. 1975) — член правления ОАО АНК «Башнефть».
 
 Андрейченко, Семён Семёнович (род. 1919) — советский скульптор.
 Андрейченко, Сергей Александрович (род. 1954) — советский футболист.
 Андрейченко, Фёдор Кириллович (1916—?) — комбайнер, Герой Социалистического Труда.